Starin steht für:

 John H. Starin, US-amerikanischer Politiker
 Starin Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller